Fogwil ist der Familienname folgender Personen:

Rodolfo Fogwill (1941–2010), argentinischer Soziologe und Schriftsteller
Vera Fogwill (* 1972), argentinische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin